Regavim peut faire référence à :
 Regavim, un kibboutz du district de Haïfa, en Israël ;
 Regavim, une organisation non gouvernementale sioniste.